Ana Botella (1954-), een Spaans politica van de conservatieve partij Partido Popular
Félix Mantilla Botella (1974-), een voormalig tennisser uit Spanje.
Onofre van Alentorn en Botella, 82ste president van de Generalitat van Catalonië (1608-1611)